Postacie fikcyjne:
 Conan Barbarzyńca – postać literacka z utworów Roberta E. Howarda
 Conan Antonio Motti – fikcyjna postać z Gwiezdnych wojen
 Conan Edogawa – fikcyjny detektyw z japońskiej mangi

Miejscowości:
 Conan – miejscowość we Francji

Historyczni władcy Bretanii:
 Conan I Krzywy
 Conan II Bretoński
 Conan III Gruby
 Conan IV Młodszy
Filmy:
 Conan Barbarzyńca – film z 1982 roku
 Conan Niszczyciel – film z 1984 roku
 Conan Awanturnik – serial animowany (1992-1993)
 Conan – serial telewizyjny z 1997 roku
 Conan Barbarzyńca – film z 2011 roku

Gry komputerowe:
 Age of Conan: Hyborian Adventures
 Conan: The Dark Axe

Sławne osoby:
 Arthur Conan Doyle – pisarz, twórca postaci Sherlocka Holmesa
 Conan O’Brien – amerykański komik